

Persone
 Amedeo Rotondi (1908-1999) – scrittore, filosofo, libraio, editore italiano
 Gianfranco Rotondi (1960) – politico italiano
 Giovanna Rotondi – critica d'arte italiana
 Lisa Rotondi (1972) – attrice statunitense
 Pasquale Rotondi (1909-1991) – storico dell'arte italiano
 Umberto Rotondi (1937-2007) – compositore italiano
 Virginio Rotondi (1912-1990) – sacerdote e conduttore radiofonico italiano

Altro
 Rotondi – comune italiano, in provincia di Avellino

Altri progetti